Anyós, a házastárs anyja
 Anyós, falu Andorrában